Симхасена — правитель древнеиндийского государства Западных Кшатрапов в IV веке.

Биография 
Симхасена был сыном сестры Рудрасены III и вступил на престол после его смерти. С. Кайлаш, отмечая тот факт, что Рудрасене III наследовал не сын, а племянник, выразил сомнение в том, что смена правителей проходила естественно и мирно. Также исследователь высказал предположение о возможности отождествлении Симхасены с одноименным сыном царя Исварамитры, чьи имена указаны на обнаруженных рядом с Санчи глиняных изделиях. При этом С. Кайлаш затруднился обозначить связь этих властителей с правившим в Восточной Малве Сридхаравармой. По мнению С. Шравы, Рудрасена III мог умереть в молодом возрасте или погибнуть в ходе столкновений с гуптами, не оставив прямых преемников.

Даты выпуска Симхасеной монет не имеют однозначного толкования, но в любом случае правление этого махашатрапа учёные относят к 380-м годам.

Симхасене наследовал его сын Рудрасена IV.

Литература 
 Исследования
 Tandon P. A Simple Two Mint Model for Western Kshatrapa Coinage.
 Rapson E. Catalogue of the coins of the Andhra dynasty, the Western Ksatrapas, the Traikutaka dynasty, and the «Bodhi» dynasty. — London. Printed by order of the Trustees of British Museum. — 1908.
 Kailash C. Malwa Through The Ages (From the Earliest Time to 1305 A. D.) — 1972. P. 180.
 Shrava S. The Sakas In India. — Delhi, 1947. P. 91.
 Mookerji R. The Gupta Empire. — Delhi, 1997. P. 68. ISBN 81-208-0089-3.

Западные Кшатрапы
Правители Азии IV века